synonim rtęci
film Żywe srebro (ang. Quicksilver)
książka Lucjana Wolanowskiego
książka Neala Stephensona
Srebro